Royal Military Academy steht für folgende Bildungseinrichtungen der britischen Armee:

 Royal Military Academy Woolwich (1741–1939)
 Royal Military Academy Sandhurst (seit 1947)

Siehe auch:
 Königliche Militärakademie (Brüssel)
 Royal Military College